Њива може бити:
 Њива, врста обрадивог земљишта

или:
 Њива (Простјејов), насеље у округу Простјејов, Чешка

или:
 Голема Њива, насеље у општини Лесковац, Србија
 Бојна Њива, насеље у општини Мојковац, Црна Гора
 Паројска Њива, насеље у општини Требиње, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Њива (лист)

Види још 
 Њиве (вишезначна одредница)
 Дуга Њива (вишезначна одредница)
 Велика Њива (вишезначна одредница)